Амари́ллис () — олиготипный род однодольных растений семейства . Выделен шведским систематиком Карлом Линнеем в 1753 году.

Популярное декоративное комнатное растение, часто встречающееся под этим названием, на самом деле является гибридным гиппеаструмом — настоящие амариллисы в домашних условиях практически не выращиваются.

Систематика 
Род традиционно считался монотипным, который представлен видом , однако в 1998 году был описан ещё один вид, в настоящее время признаваемый в научном мире. По информации базы данных The Plant List, род включает 4 вида:

 
 
 
 

Ранее в род Амариллис включались виды, которые сейчас выделены в род , в обиходе они обычно ошибочно называются амариллисами.

Распространение 
В дикой природе представители рода являются эндемиками Капской провинции ЮАР. Занесены в Австралию.

Ботаническое описание 
Мезофиты.

Многолетние травянистые луковичные растения.

Листья прикорневые, размещены в два ряда.

Цветки собраны в зонтиковидное соцветие; имеют плотные цветоносы, в соцветии по 2—12 цветков. Цветут осенью, в безлистном состоянии, воронковидные цветы достигают диаметра 8 см.

Плод — раскрывающаяся коробочка, семена могут иметь придатки в виде крылышек.

Число хромосом 2n = 22.

Примечания

Ссылки 
 

Флора Южной Африки
Амариллисовые